15-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 21 августа по 29 декабря 2007 года с участием 41 команды (с учётом Кубка Сибири и Дальнего Востока). Обладателем Кубка в 6-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд стало подмосковное «Заречье-Одинцово».

Кубок Сибири и Дальнего Востока 
16-й розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока являлся отборочным турниром к Кубку России и проводился в два этапа — предварительный и финальный. Две лучшие команды по итогам розыгрыша выходят в полуфинальную стадию Кубка России.

Предварительный этап 
Участники: 12 команд высших лиг «А» и «Б» региона «Сибирь — Дальний Восток». 

Группа 1
 21—26 августа. Юрга.

Группа 2
 21—26 августа. Красноярск.

По три лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где к ним присоединились две команды суперлиги — «Самородок» (Хабаровск) и «Спартак» (Омск).

Финальный этап 
18—23 сентября. Омск.

Групповой раунд 
Группа А

Группа Б

Плей-офф 
 Полуфинал за 5-8 места: «Хара Морин» — «Локомотив-Ангара» 3:1; «Строитель» — МКТ 3:0.
 Матч за 7-е место: «Локомотив-Ангара» — МКТ 3:0.
 Матч за 5-е место: «Строитель» — «Хара Морин» 3:1.

 Полуфинал за 1-4 места: «Самородок» — «Юрмаш» 3:0; «Спартак» — «Омичка» 3:0.
 Матч за 3-е место: «Юрмаш» — «Омичка» 3:0.
 ФИНАЛ: «Спартак» — «Самородок» 3:2 (25:23, 17:25, 23:25, 25:18, 15:13).

Обладатель Кубка Сибири и Дальнего Востока в 3-й раз в своей истории стал омский «Спартак». В полуфинальный этап розыгрыша Кубка России вышли «Спартак» и «Самородок».

Предварительный этап 
Участники: 16 команд высших лиг «А» и «Б» (регион «Европа») и первой лиги. Матчи проводились в четырёх группах, сформированных по территориальному принципу. В группах команды играли в один круг.

Группа 1 
 4—7 сентября. Уфа.

Группа 2 
 4—7 сентября. Москва.

Группа 3 
 4—7 сентября. Краснодар.

Группа 4 
 4—7 сентября. Санкт-Петербург.

В четвертьфинальный этап вышли по две лучшие команды из групп, где к ним присоединились 10 команд суперлиги.

Четвертьфинальный этап

Группа 5 
 4—7 сентября. Череповец.

Группа 6 
 4—7 сентября. Балаково.

Группа 7 
 4—7 сентября. Белгород.

По 4 команды из 5-й и 6-й групп и 5 команд из 7-й группы вышли в полуфинальный этап, где к ним присоединились действующий обладатель Кубка России «Заречье-Одинцово» И финалисты Кубка Сибири и Дальнего Востока «Спартак» (Омск) и «Самородок» (Хабаровск).

Полуфинальный этап 
Матчи проводились в четырёх группах. В финальный этап розыгрыша вышли команды, занявшие в группах первые места.

Группа 8 (Москва) 

 13 октября. Стинол — Уралочка-НТМК 3:0 (25:21, 25:19, 25:15); Динамо — Луч 3:0 (25:20, 25:17, 25:14).
 14 октября. Уралочка-НТМК — Луч 3:0 (25:19, 25:16, 25:22); Динамо — Стинол 3:0 (25:12, 25:20, 26:24).
 15 октября. Стинол — Луч 3:2 (27:25, 18:25, 20:25, 25:16, 15:11); Динамо — Уралочка-НТМК 3:0 (25:12, 25:17, 25:17).

Группа 9 (Краснодар) 

 16 октября. ЦСКА — Динамо 3:0 (25:15, 25:18, 25:11); Балаковская АЭС — Университет-Белогорье 3:1 (23:25, 25:23, 25:20, 25:18).
 17 октября. Университет-Белогорье — Динамо 3:1 (25:16, 25:12, 23:25, 25:17); Балаковская АЭС — ЦСКА 3:1 (25:15, 25:18, 22:25, 26:24).
 18 октября. Университет-Белогорье — ЦСКА 3:0 (25:18, 25:20, 25:19); Балаковская АЭС — Динамо 3:0 (25:18, 25:14, 25:19).

Группа 10 (Санкт-Петербург) 

 13 октября. Самородок — Искра 3:0 (25:21, 25:23, 25:19); Спартак — Ленинградка 3:1 (25:22, 25:22, 21:25, 25:22).
 14 октября. Спартак — Искра 3:2 (25:16, 25:21, 22:25, 22:25, 15:8); Ленинградка — Самородок 3:2 (25:21, 22:25, 23:25, 25:13, 15:4).
 15 октября. Самородок — Спартак 3:1 (25:18, 22:25, 25:21, 25:19); Ленинградка — Искра 3:1 (12:25, 25:22, 25:20, 25:15).

Группа 11 (Москва) 

 16 октября. Заречье-Одинцово — Северсталь 3:0 (25:18, 25:23, 25:23); Динамо-Янтарь — Факел 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).
 17 октября. Северсталь — Факел 3:0 (25:20, 25:23, 25:22); Заречье-Одинцово — Динамо-Янтарь 3:0 (25:18, 25:18, 25:21).
 18 октября. Заречье-Одинцово — Факел 3:1 (25:21, 25:21, 21:25, 25:23); Динамо-Янтарь — Северсталь 3:0 (25:16, 25:18, 25:19).

Финальный этап 
28—29 декабря 2007. Одинцово.

Участники: «Динамо» (Москва), Балаковская АЭС (Балаково), «Самородок» (Хабаровск), «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Полуфинал 
22 декабря
 Динамо (М.) — Самородок 3:1 (20:25, 25:21, 25:19, 25:17)
 Заречье-Одинцово — Балаковская АЭС 3:2 (23:25, 27:25, 25:12, 27:29, 15:12)

Матч за 3-е место 
29 декабря
 Балаковская АЭС — Самородок 3:0 (25:20, 25:21, 25:15)

Финал

Призёры 
 «Заречье-Одинцово» (Московская область): Татьяна Горшкова, Жанна Проничева, Светлана Крючкова, Любовь Соколова, Наталья Сафронова, Юлия Меркулова, Ольга Фатеева, Анна Матиенко, Валерия Пушненкова, Елена Лисовская, Татьяна Кошелева, Ирина Жукова. Главный тренер — Вадим Панков.

 «Динамо» (Москва): Ольга Николаева, Светлана Крылова, Леся Махно, Мария Ликторас, Виктория Кузякина, Мария Борисенко, Екатерина Гамова, Татьяна Грачёва, Елена Ежова, Логан Том, Елена Година. Главный тренер — Леонид Зайко.

 Балаковская АЭС (Балаково): Юлия Свистина, Екатерина Громова, Екатерина Чернова, Анна Гурьянова, Елена Ирисова, Анна Подолец, Ольга Фадеева, Анастасия Ярцева, Ирина Уралёва, Лариса Шаманаева, Светлана Акулова, Ксения Шаталова. Главный тренер — Владислав Фадеев.

Индивидуальные призы 
 MVP — Наталья Сафронова («Заречье-Одинцово»)
 Лучшая нападающая — Екатерина Гамова («Динамо» М.)
 Лучшая блокирующая — Мария Борисенко («Динамо» М.)
 Лучшая на подаче — Мария Ликторас («Динамо» М.)
 Лучшая связующая — Ирина Жукова («Заречье-Одинцово»)
 Лучшая либеро — Екатерина Чернова (Балаковская АЭС)

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола
 Одинцово. Кубок России. Женщины. "Финал четырёх"// «Спорт-Экспресс» — 4.01.2008

2007 год в волейболе